El equipo de Fed Cup de Yugoslavia representó a República Federativa Socialista de Yugoslavia en la competición de tenis de la Copa Federación y fue regido por la Asociación Yugoslava de Tenis. Con la disolución de Yugoslavia, el equipo ya no existe.

Historia 
Yugoslavia compitió en su primera Fed Cup en 1969 contra Estados Unidos en Grecia; y perdió 3-0. Llegó a las semifinales en 1984, con Sabrina Goleš, Mima Jaušovec y Renata Šašak, en el equipo.

Sucesores 

  Croacia (1992-)
  Eslovenia (1992-)
  (1995-2003)/ (2004-2006)
  Serbia (2007-)
  Montenegro (2007-)
  Macedonia del Norte (1995-)
  Bosnia y Herzegovina (1997-)

Registro de victorias y derrotas

Véase también 

 Fed Cup
 Equipo de Copa Davis de Yugoslavia

Tenis
Tenis en Yugoslavia
Yugoslavia